Русалочка (саундтрек) () ― саундтрек к полнометражному анимационному фильму Диснея «Русалочка» 1989 года. Он содержит песни, написанные Аланом Менкеном и Ховардом Эшманом, а также партитуру Алана Менкена. Партитура была оркестрована Томасом Пасатьери. Альбом получил несколько платиновых сертификаций и премию Грэмми за лучший альбом для детей. В альбом входят композиции, которые получили премию Грэмми за лучшую инструментальную композицию, написанную для кинофильма или для телевидения («Under the Sea»), премию Оскар за лучшую оригинальную партитуру и лучшую оригинальную песню («Under the Sea») и премию Золотой глобус за лучшую оригинальную партитуру.

Прием 

По состоянию на февраль 2007 года альбом сертифицирован RIAA как 6-кратный платиновый. В 2010 году интернет-магазин Rhapsody назвал его одним из величайших саундтреков Disney за все время.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания 

Саундтреки 1989 года
Саундтреки Ренессанса Диснея
Русалочка
Саундтреки Алана Менкена
Саундтреки Ховарда Эшмана